Anna Branzoni – cestista e allenatrice di pallacanestro italiana
 Lorenzo Branzoni – ex arbitro di calcio italiano
 Umberto Branzoni – arbitro di calcio italiano